Ivato (Amoron'i Mania), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Amoron'i Mania.
Ivato (Atsimo-Atsinanana), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Atsimo-Atsinanana
Ivato (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Vatovavy-Fitovinany
Ivato Aeroport, een plaats en gemeente in de Malagassische regio Analamanga
Ivato Firaisana, een plaats en gemeente in de Malagassische regio Analamanga
Luchthaven Ivato, een internationaal vliegveld op 16 kilometer van Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar